Чемпионат Узбекистана по футболу 2008 — 17-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился с 1 марта по 23 ноября.

Итоговая таблица 

 Клубы «Трактор» (Ташкент) и «Тупаланг» (Сариасия) отказались от участия в чемпионате в связи с чем «Металлург» (Бекабад) сохранил место в высшей лиге, а ОТМК (Алмалык) был переведён из первой лиги в высшую
 Клуб «Курувчи» сменил название на «Бунёдкор»

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 2008
 Первая лига Узбекистана по футболу 2008
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2008

Ссылки 
 
 

2008
Спорт в Узбекистане в 2008 году